

Patronyme
 Edward Asner, (1929-2021), est un acteur et producteur américain.
 Milivoj Ašner, (1913-2011), était chef de la Police Oustachi dans l'État indépendant de Croatie.

Homonymie
Homonymie de patronyme